Голешть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Голешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Голешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Голешть.
 Голешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Белілешть.
 Голешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративно підпорядковується місту Штефенешть.